«Место преступления» () — немецкоязычный формат телевизионных детективных фильмов продолжительностью по 90 минут. Впервые появился на экранах в  году в ФРГ. Формат удостоен нескольких наград.

Известные актёры 
 Настасья Кински
 Адель Нойхаузер
 Пути Кайсар Михара
 Андреас Шмидт
 Кай Визингер

Источники

Ссылки 
 
 Немки ищут убийц, или Почему у телесериала "Место преступления" культовый статус